Iain Fraser NHL-es jégkorongozó 
 Iain Fraser kanadai labdarúgó